Karnos () steht für:

Griechische Mythologie:
 Karnos (Seher), irrtümlich von Hippotes erschlagen
 Karnos (Sohn des Phoinix), Eponym der Stadt Karne

Antike Geographie:
 Kalamos (Insel), ein Eiland vor Akarnanien, in der Antike Karnos genannt